Esistono più comuni francesi con questo nome

Avrilly – Allier
Avrilly – Eure
Avrilly – Orne